Вольф А́льбах-Ре́тти (, полное имя Вольфганг Гельмут Вальтер Альбах; ,  — , ) — австрийский . Отец актрисы Роми Шнайдер.

Вольф Альбах-Ретти — сын придворной актрисы Розы Альбах-Ретти и офицера австрийской армии Карла Вальтера Альбаха. Получил образование в Академии музыки и исполнительского искусства. Свою первую роль Вольф сыграл в 20 лет в венском Бургтеатре. В 1927 году Альбах-Ретти сыграл свою первую роль в немом кино. Снимался в музыкальных фильмах в эпоху национал-социализма. В 1933 году на съёмках фильма «Детка, я радуюсь твоему приходу» Вольф познакомился с актрисой Магдой Шнайдер, на которой женился в 1937 году и принял немецкое гражданство. В браке со Шнайдер родились дочь Розмари и сын Вольф-Дитер. Брак был расторгнут в 1945 году (по другим источникам в 1946 или 1949 году).

Спустя два года после аншлюса Австрии Альбах-Ретти вступил в НСДАП. В августе 1944 года был внесён в составлявшийся Геббельсом список талантов, рекомендованных для кинопроизводства, и тем самым избежал мобилизации на военную службу.

После Второй мировой войны слава Альбаха-Ретти поблекла, он получал только второстепенные роли, отчасти благодаря хлопотам своей дочери Роми, и играл в Бургтеатре. Во втором браке Вольф Альбах-Ретти был женат на актрисе Труде Марлен. Похоронен на Центральном кладбище Вены рядом с матерью и второй супругой.

Фильмография 
 1927: Das grobe Hemd
 1927: Der geheimnisvolle Spiegel
 1928: Ein Wiener Musikantenmädel
 1928: Liebe im Mai
 1929: Der Dieb im Schlafcoupée
 1930: Der Onkel aus Sumatra
 1930: General Babka
 1931: Wiener Zauberklänge
 1931: Zwei Herzen und ein Schlag
 1932: Mädchen zum Heiraten
 1932: Чёрный гусар / Der schwarze Husar
 1932: Das schöne Abenteuer
 1932: …und es leuchtet die Puszta
 1933: Kind, ich freu’ mich auf dein Kommen
 1933: Liebe muß verstanden sein
 1934: G’schichten aus dem Wienerwald
 1934: Einmal eine große Dame sein
 1934: Frühjahrsparade
 1934: Die Katz’ im Sack
 1935: Der Vogelhändler
 1935: Winternachtstraum
 1935: Großreinemachen
 1935: Sylvia und ihr Chauffeur
 1936: Rendezvous in Wien
 1936: Die Puppenfee
 1936: Geheimnis eines alten Hauses
 1937: Liebling der Matrosen
 1937: Die glücklichste Ehe der Welt
 1937: Millionäre/Ich möcht’ so gern mit Dir allein sein
 1938: Frühlingsluft
 1938: Der Hampelmann
 1939: «Отель „Захер“» / Hotel Sacher
 1939: Liebe streng verboten
 1939: Heimatland
 1939: Mutterliebe
 1939: Das Glück wohnt nebenan
 1940: Falstaff in Wien
 1940: Sieben Jahre Pech
 1940: Wie konntest Du, Veronika
 1941: So gefällst Du mir
 1941: Tanz mit dem Kaiser
 1942: Sieben Jahre Glück
 1942: Alles aus Liebe
 1942: Die heimliche Gräfin
 1942: Zwei glückliche Menschen
 1943: Abenteuer im Grandhotel
 1943: Maske in Blau
 1943: Der weiße Traum
 1943: Reisebekanntschaft
 1943: Romantische Brautfahrt
 1943: Hundstage
 1944: Ein Mann wie Maximilian
 1945: Wie ein Dieb in der Nacht
 1948: Alles Lüge
 1949: Ein bezaubernder Schwindler
 1949: Gefährliche Gäste
 1949: Großstadtnacht
 1950: Der Mann, der sich selber sucht
 1950: Zwei in einem Anzug
 1950: Czardas der Herzen
 1951: Weh’ dem, der liebt
 1951: Unschuld in tausend Nöten/Das Mädel aus der Konfektion
 1951: Verklungenes Wien
 1951: Zwei in einem Auto
 1952: Der Mann in der Wanne
 1952: Ideale Frau gesucht
 1952: Der Obersteiger
 1953: Die tolle Lola
 1953: Der Vogelhändler
 1954: Die süßesten Früchte
 1954: Schule für Eheglück
 1954: Die sieben Kleider der Katrin
 1955: Seine Tochter ist der Peter
 1955: Ihr Leibregiment
 1956: K.u.K. Feldmarschall
 1956: Ein Herz und eine Seele/…und wer küßt mich?
 1956: Die Stimme der Sehnsucht
 1956: Verlobung am Wolfgangsee
 1957: Dort in der Wachau
 1957: Wetterleuchten um Maria
 1957: Der Kaiser und das Wäschermädel
 1958: Gefährdete Mädchen
 1958: Man ist nur zweimal jung
 1958: Immer die Radfahrer
 1958: Mein ganzes Herz ist voll Musik
 1959: Herrn Josefs letzte Liebe
 1959: Peter, das Zirkuskind/Auf allen Straßen
 1959: Mädchen für die Mambo-Bar
 1959: Hubertusjagd
 1960: Frauen in Teufels Hand
 1960: Hohe Tannen
 1961: Der Orgelbauer von St. Marien
 1961: Autofahrer unterwegs/Auf den Straßen einer Stadt
 1962: Die Post geht ab
 1962: Die Försterchristel
 1963: Bergwind/Sturm am Wilden Kaiser
 1963: Кардинал / Der Kardinal
 1964: Die große Kür
 1964: Die Kinder
 1964: Das Mädel aus dem Böhmerwald
 1965: Die Tänzerin Fanny Elßler
 1966: Leinen aus Irland

Примечания

Ссылки 
 Биография 

Выпускники Венского университета музыки и исполнительского искусства
Члены НСДАП
Альбах-Ретти — Шнайдер
Похороненные на Центральном кладбище Вены